Agatarcos de Samos, pintor grec, va inventar els decorats.
 Agatarcos de Siracusa, militar siracusà.
 Agatarc o Agatàrquides, escriptor grec nascut a Cnidos